Le championnat du monde de squash 1989  est l'édition 1989 des championnats du monde de squash organisé par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule du 3 au 7 octobre 1989 à Kuala Lumpur.
Jansher Khan remporte son second titre en battant Chris Dittmar en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du monde de squash féminin 1989
 Championnats du monde de squash

1989
Squash masculin
Squash masculin 1989
Monde masculin 1989
Monde masculin
Sport en Malaisie en 1989
Sport en octobre 1989